A Equipe argentina representa a Argentina na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Argentina competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1964. Seus melhores resultados foram as Semifinais de 1986, 1993.

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Argentina da Copa Davis

Equipe atual (2021)
 Nadia Podoroska
 María Lourdes Carlé
 Victoria Bosio
 Guillermina Naya
 Jazmin Ortenzi

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis
Tênis da Argentina‎